Raphael Liesegang (1869–1947), niemiecki chemik, odkrywca pierścieni Lieseganga
 Brian Liesegang (ur. 1970), amerykański muzyk rockowy
 Eduard Liesegang (1838–1896), niemiecki fotochemik
 Günter Liesegang (ur. 1942), niemiecki ekonomista
 Wilhelm Liesegang (1894–1953), niemiecki chemik
 Paul Liesegang (1873–1949), niemiecki fizyk
 Helmuth Liesegang (1858–1945), niemiecki malarz